Raymond Arasse (1912-1990), haut fonctionnaire français ;
 Henriette Arasse (morte en 2003), enseignante et critique d'art française ;
 Daniel Arasse (1944-2003), historien de l’art français, spécialiste de la Renaissance et de l'art italien ;
 Jenny Arasse (1948-), actrice française d'origine anglaise, scénariste et auteur dramatique.